Der Jarvis-Gletscher ist ein 15 km langer Gletscher in der kanadischen Provinz British Columbia und im Panhandle von Alaska (USA).

Geografie 
Das Nährgebiet des Jarvis-Gletschers befindet sich auf einer Höhe von  an der Südflanke des Jarvis Peak (1972 m) in den Alsek Ranges. Von dort strömt er 10 km in südöstlicher Richtung. Anschließend wendet er sich nach Osten und überquert die Grenze nach Alaska. Der im Mittel 800 m breite Gletscher endet nach weiteren 2,3 km auf einer Höhe von etwa . Der Jarvis-Gletscher befindet sich somit größtenteils innerhalb des Tatshenshini-Alsek Provincial Parks in British Columbia. Der Jarvis Creek fließt von der Gletscherzunge 4,8 km in östlicher Richtung zum Klehini River und bildet dessen Hauptzufluss.

Weblinks  
 
 

Haines Borough
Gletscher in der Eliaskette
Stikine Region
GJarvisGletscher